Кири́лл Афана́сьев:
 Афанасьев, Кирилл (род. 1992) — ирландский боксёр.
 Афанасьев, Кирилл Николаевич (1909—2002) — российский архитектор.
 Афанасьев, Кирилл Петрович (1909—1996) — советский работник сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда.